Maria Pia di Savoia (1847-1911) – regina del Portogallo dal 1862 al 1889
Regina Maria Pia – pirofregata corazzata della Regia Marina italiana
Classe Regina Maria Pia – classe di pirofregate corazzate della Regia Marina italiana